Winthrop kan syfta på:

Personer

Efternamn 
 Beekman Winthrop (1874–1940), amerikansk politiker
 
 
 Theodore Winthrop (1828–1861), amerikansk författare
 Thomas L. Winthrop (1760–1841), amerikansk politiker

Förnamn 
Winthrop M. Crane
Winthrop Graham
Winthrop Palmer
Winthrop Rockefeller

Geografi

Australien 

 Winthrop (del av en befolkad plats), Western Australia, Melville,

USA 

 Winthrop, Arkansas, ort, Little River County, 
 Winthrop, Iowa, ort, Buchanan County, 
 Winthrop, Massachusetts, ort, Suffolk County, 
 Winthrop, Maine, ort, Kennebec County, 
 Winthrop, Minnesota, ort, Sibley County, 
 Winthrop (ort i USA, New York), St. Lawrence County, 
 Winthrop, Washington, ort, Okanogan County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar